

Geografia 
 Ski – ex comune della contea di Akershus (Norvegia)

Sigle 
 Semajno de Kulturo Internacia  – una manifestazione esperantista organizzata periodicamente sul territorio italiano

Codici 
 SKI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Skikda (Algeria)
 SKI – codice vettore ICAO di SkyKing Airlines
 ski – codice ISO 639-3 della lingua sika

Musica 
 Ski – produttore discografico statunitense

Sport 
 Ski – grafia originaria di sci